Pedro Gómez puede hacer referencia a:

Pedro Gómez Álvarez de Albornoz (1322-1374), eclesiástico español;
Pedro Gómez Aparicio (1903-1983), periodista español;
Pedro Gómez Barroso de Sotomayor (1270-1345), eclesiástico y político español;
Pedro Gómez Carnero (1949-2019), futbolista español;
Pedro Gómez Cello (1887-1947), médico y político argentino;
Pedro Gómez de Don Benito (1492-1567), conquistador español;
Pedro Gómez y Gómez (1888-1961), pintor español;
Pedro Gómez Labrador (1772-1850), diplomático y aristócrata español.
Pedro Gómez Valderrama (1923-1992), escritor y diplomático colombiano.